HIP 65426 b — экзопланета суперюпитера, вращающаяся вокруг звезды HIP 65426. Она была открыта 6 июля 2017 года консорциумом SPHERE с помощью прибора Spectro-Polarimetric High Contrast Exoplanet Research (SPHERE), принадлежащего Европейской южной обсерватории (ESO). 2][5] Это 385 световых лет от Земли.[6] Это первая планета, открытая прибором SPHERE ESO.[7] БЕДРО 65426b Необычная экзопланета HIP 65426b — SPHERE's first.jpg HIP 65426 b находится в левом нижнем углу изображения, а кружок показывает, как будет выглядеть орбита Нептуна вокруг звезды HIP 65426, обозначенной маленьким крестиком. Открытие[2] Обнаружено Консорциум СФЕРА[1] Дата открытия 6 июля 2017 г. Орбитальные характеристики Большая полуось 87+108 −31 а.е. [3] наклон 100+15 −6 град[3] Физические характеристики Средний радиус Атмосферная модель: 0,92±0,04 РДж[3] Эволюционная модель: 1,45±0,03 РДж[3] масса 7,1±1,1 МДж[3] Поверхностная гравитация 4,07±0,19 декс Температура Атмосферная модель: 1667+25 −24 К[3] 1560±100 К[4] Эволюционная модель: 1282+26 −31 К[3]

Примечания